|- style="background:#FFFFDD;"
|(701) Ориола (Oriola) || 1910 KN || 12 июля 1910 || Хайдельберг || Джозеф Хелффрич
|- style="background:#FFFFDD;"
|(702) Алауда (Alauda) || 1910 KQ || 16 июля 1910 || Хайдельберг || Джозеф Хелффрич
|- style="background:#DDDDFF;"
|(703) Ноэми (Noëmi) || 1910 KT || 3 октября 1910 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(704) Интерамния (Interamnia) || 1910 KU || 2 октября 1910 || Терамо || Винченцо Черулли
|- style="background:#FFFFDD;"
|(705) Эрминия (Erminia) || 1910 KV || 6 октября 1910 || Хайдельберг || Эмиль Эрнст
|- style="background:#FFFFFF;"
|(706) Гирундо (Hirundo) || 1910 KX || 9 октября 1910 || Хайдельберг || Джозеф Хелффрич
|- style="background:#DDDDFF;"
|(707) Стейна (Steïna) || 1910 LD || 22 декабря 1910 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(708) Рафаэла (Raphaela) || 1911 LJ || 3 февраля 1911 || Хайдельберг || Джозеф Хелффрич
|- style="background:#FFFFDD;"
|(709) Фрингилла (Fringilla) || 1911 LK || 3 февраля 1911 || Хайдельберг || Джозеф Хелффрич
|- style="background:#FFFFDD;"
|(710) Гертруд (Gertrud) || 1911 LM || 28 февраля 1911 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
|(711) Мармулла (Marmulla) || 1911 LN || 1 марта 1911 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(712) Боливиана (Boliviana) || 1911 LO || 19 марта 1911 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(713) Люциния (Luscinia) || 1911 LS || 18 апреля 1911 || Хайдельберг || Джозеф Хелффрич
|- style="background:#FFFFFF;"
|(714) Улула (Ulula) || 1911 LW || 18 мая 1911 || Хайдельберг || Джозеф Хелффрич
|- style="background:#FFFFFF;"
|(715) Трансваалия (Transvaalia) || 1911 LX || 22 апреля 1911 || Йоханнесбург || Гарри Вуд
|- style="background:#FFFFFF;"
|(716) Беркли (Berkeley) || 1911 MD || 30 июля 1911 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(717) Визибада (Wisibada) || 1911 MJ || 26 августа 1911 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(718) Эрида (Erida) || 1911 MS || 29 сентября 1911 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFDDDD;"
|(719) Альберт (Albert) || 1911 MT || 3 октября 1911 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(720) Болиния (Bohlinia) || 1911 MW || 18 октября 1911 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(721) Табора (Tabora) || 1911 MZ || 18 октября 1911 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#DDDDFF;"
|(722) Фрида (Frieda) || 1911 NA || 18 октября 1911 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(723) Гаммония (Hammonia) || 1911 NB || 21 октября 1911 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
|(724) Хапаг (Hapag) || 1911 NC || 21 октября 1911 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(725) Аманда (Amanda) || 1911 ND || 21 октября 1911 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(726) Джоэлла (Joëlla) || 1911 NM || 22 ноября 1911 || Уинчестер || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(727) Ниппония (Nipponia) || 1912 NT || 11 февраля 1912 || Хайдельберг || Адам Массингер
|- style="background:#DDDDFF;"
|(728) Леонисида (Leonisis) || 1912 NU || 16 февраля 1912 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(729) Ватсония (Watsonia) || 1912 OD || 9 февраля 1912 || Уинчестер || Джоэл Меткалф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(730) Атанасия (Athanasia) || 1912 OK || 10 апреля 1912 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(731) Сорга (Sorga) || 1912 OQ || 15 апреля 1912 || Хайдельберг || Адам Массингер
|- style="background:#DDDDFF;"
|(732) Тьилаки (Tjilaki) || 1912 OR || 15 апреля 1912 || Хайдельберг || Адам Массингер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(733) Моция (Mocia) || 1912 PF || 16 сентября 1912 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(734) Бенда (Benda) || 1912 PH || 11 октября 1912 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(735) Маргханна (Marghanna) || 1912 PY || 9 декабря 1912 || Хайдельберг || Хайнрих Фогт
|- style="background:#DDDDFF;"
|(736) Гарвард (Harvard) || 1912 PZ || 16 ноября 1912 || Уинчестер || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(737) Арекипа (Arequipa) || 1912 QB || 7 декабря 1912 || Уинчестер || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(738) Алагаста (Alagasta) || 1913 QO || 7 января 1913 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFFF;"
|(739) Мандевиль (Mandeville) || 1913 QR || 7 февраля 1913 || Уинчестер || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(740) Кантабия (Cantabia) || 1913 QS || 10 февраля 1913 || Уинчестер || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(741) Ботольфия (Botolphia) || 1913 QT || 10 февраля 1913 || Уинчестер || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(742) Эдисона (Edisona) || 1913 QU || 23 февраля 1913 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFFF;"
|(743) Евгенида (Eugenisis) || 1913 QV || 25 февраля 1913 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(744) Агунтина (Aguntina) || 1913 QW || 26 февраля 1913 || Вена || Йозеф Реден
|- style="background:#FFFFDD;"
|(745) Мавриция (Mauritia) || 1913 QX || 1 марта 1913 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(746) Марлу (Marlu) || 1913 QY || 1 марта 1913 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(747) Уинчестер (Winchester) || 1913 QZ || 7 марта 1913 || Уинчестер || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(748) Симеиза (Simeïsa) || 1913 RD || 14 марта 1913 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|- style="background:#DDDDFF;"
|(749) Мальцовия (Malzovia) || 1913 RF || 5 апреля 1913 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|- style="background:#DDDDFF;"
|(750) Оскар (Oskar) || 1913 RG || 28 апреля 1913 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(751) Фаина (Faïna) || 1913 RK || 28 апреля 1913 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|- style="background:#DDDDFF;"
|(752) Суламита (Sulamitis) || 1913 RL || 30 апреля 1913 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|- style="background:#DDDDFF;"
|(753) Тифлис (Tiflis) || 1913 RM || 30 апреля 1913 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|- style="background:#FFFFDD;"
|(754) Малабар (Malabar) || 1906 UT || 22 августа 1906 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(755) Квинтилла (Quintilla) || 1908 CZ || 6 апреля 1908 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(756) Лиллиана (Lilliana) || 1908 DC || 26 апреля 1908 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(757) Портлендия (Portlandia) || 1908 EJ || 30 сентября 1908 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(758) Манкуния (Mancunia) || 1912 PE || 18 мая 1912 || Йоханнесбург || Гарри Вуд
|- style="background:#FFFFFF;"
|(759) Винифера (Vinifera) || 1913 SJ || 26 августа 1913 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(760) Массинга (Massinga) || 1913 SL || 28 августа 1913 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(761) Бренделия (Brendelia) || 1913 SO || 8 сентября 1913 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(762) Пулкова (Pulcova) || 1913 SQ || 3 сентября 1913 || Крым || Неуймин Г. Н.
|- style="background:#DDDDFF;"
|(763) Купидон (Cupido) || 1913 ST || 25 сентября 1913 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(764) Гедания (Gedania) || 1913 SU || 26 сентября 1913 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFFF;"
|(765) Маттиака (Mattiaca) || 1913 SV || 26 сентября 1913 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(766) Могунтия (Moguntia) || 1913 SW || 29 сентября 1913 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(767) Бондия (Bondia) || 1913 SX || 23 сентября 1913 || Уинчестер || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(768) Струвеана (Struveana) || 1913 SZ || 4 октября 1913 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|- style="background:#FFFFDD;"
|(769) Татьяна (Tatjana) || 1913 TA || 6 октября 1913 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|- style="background:#DDDDFF;"
|(770) Бали (Bali) || 1913 TE || 31 октября 1913 || Хайдельберг || Адам Массингер
|- style="background:#FFFFFF;"
|(771) Либера (Libera) || 1913 TO || 21 ноября 1913 || Вена || Йозеф Реден
|- style="background:#FFFFDD;"
|(772) Танета (Tanete) || 1913 TR || 19 декабря 1913 || Хайдельберг || Адам Массингер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(773) Ирминтрауд (Irmintraud) || 1913 TV || 22 декабря 1913 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(774) Армор (Armor) || 1913 TW || 19 декабря 1913 || Париж || Шарль ле Морван
|- style="background:#FFFFDD;"
|(775) Люмьер (Lumière) || 1914 TX || 6 января 1914 || Ницца || Жоанни-Филипп Лагруа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(776) Бербериция (Berbericia) || 1914 TY || 24 января 1914 || Хайдельберг || Адам Массингер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(777) Гутенберга (Gutemberga) || 1914 TZ || 24 января 1914 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(778) Теобальда (Theobalda) || 1914 UA || 25 января 1914 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFFF;"
|(779) Нина (Nina) || 1914 UB || 25 января 1914 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|- style="background:#FFFFDD;"
|(780) Армения (Armenia) || 1914 UC || 25 января 1914 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|- style="background:#FFFFDD;"
|(781) Картвелия (Kartvelia) || 1914 UF || 25 января 1914 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|- style="background:#DDDDFF;"
|(782) Монтефиоре (Montefiore) || 1914 UK || 18 марта 1914 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
|(783) Нора (Nora) || 1914 UL || 18 марта 1914 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(784) Пикерингия (Pickeringia) || 1914 UM || 20 марта 1914 || Уинчестер || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(785) Цветана (Zwetana) || 1914 UN || 30 марта 1914 || Хайдельберг || Адам Массингер
|- style="background:#FFFFDD;"
|(786) Бредихина (Bredichina) || 1914 UO || 20 апреля 1914 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFFF;"
|(787) Москва (Moskva) || 1914 UQ || 20 апреля 1914 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|- style="background:#FFFFDD;"
|(788) Гогенштейна (Hohensteina) || 1914 UR || 28 апреля 1914 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|- style="background:#FFFFFF;"
|(789) Лена (Lena) || 1914 UU || 24 июня 1914 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|- style="background:#FFFFDD;"
|(790) Претория (Pretoria) || 1912 NW || 16 января 1912 || Йоханнесбург || Гарри Вуд
|- style="background:#FFFFDD;"
|(791) Ани (Ani) || 1914 UV || 29 июня 1914 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|- style="background:#FFFFFF;"
|(792) Меткалфия (Metcalfia) || 1907 ZC || 20 марта 1907 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(793) Аризона (Arizona) || 1907 ZD || 9 апреля 1907 || Флагстафф || Персиваль Лоуэлл
|- style="background:#FFFFDD;"
|(794) Иренея (Irenaea) || 1914 VB || 27 августа 1914 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(795) Фини (Fini) || 1914 VE || 26 сентября 1914 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(796) Сарита (Sarita) || 1914 VH || 15 октября 1914 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|- style="background:#FFFFFF;"
|(797) Монтана (Montana) || 1914 VR || 17 ноября 1914 || Гамбург || Хольгер Тиле
|- style="background:#FFFFDD;"
|(798) Руфь (Ruth) || 1914 VT || 21 ноября 1914 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(799) Гудула (Gudula) || 1915 WO || 9 марта 1915 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|- style="background:#DDDDFF;"
|(800) Крессмания (Kressmannia) || 1915 WP || 20 марта 1915 || Хайдельберг || Макс Вольф
|}